Кривенцев:

 Кривенцев, Павел Сергеевич (род. 1996) — казахстанский футболист.
 Кривенцев, Юрий Алексеевич (род. 1965) — российский биохимик, писатель-фантаст.